Amarra utilizada para unir duas hastes formando um ângulo de noventa graus. É a amarra básica para a construção de qualquer pioneiria.

Ver também 
 nó
 Lista de nós
 Marinharia

Nós
Escalada
Náutica